Нина Баранова: Баранова, Нина Митрофановна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда, мать-героиня.
 Баранова, Нина Ярославовна (род. 2002) — российская хоккеистка.

Примечания